Берестовой — русская фамилия. Известные носители:

 Берестовой, Василий Степанович (1921-1990) — Герой Советского Союза (1945).
 Берестовой, Виктор Иванович (род. 1948) — российский политик.